Одиночный турнир среди мужчин на Открытом чемпионате США по теннису разыгрывается с 1881 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса мужчины выявляли лучшего в рамках чемпионата США. Является одним из четырёх турниров Большого шлема.

С 1882 по 1911 год турнир проводился в две фазы: сначала разыгрывался турнир претендентов, а затем его победитель проводил матч с прошлогодним чемпионом, если тот изъявлял желание защищать титул. Если прошлогодний победитель не участвовал в соревнованиях, то общий титул доставался сильнейшему по итогам турнира претендентов.

Список финалов

Открытая эра

Чемпионат США

Первые турниры

Примечания

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата США по теннису
Международные турниры